L'Attentat est un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de films français sortis en 1908

Liens externes 

Film français sorti en 1908
Film réalisé par Louis Feuillade
Film muet français
Film français en noir et blanc